Unter der Bezeichnung Junge Linke treten bzw. traten in Deutschland und Österreich verschiedene politisch linke Jugendorganisationen auf:
 der bundesweite politische Jugendverband JungdemokratInnen/Junge Linke
 die 1999 davon abgespaltene Junge Linke gegen Kapital und Nation
 die ehemalige, 1992 zu den JungdemokratInnen/Junge Linke fusionierte Marxistische Jugendvereinigung Junge Linke
 die ehemalige, 2007 in der Linksjugend ['solid] aufgegangene Junge Linke.PDS
 in Österreich die Junge Linke, 2018 aus den ehemaligen Jungen Grünen und dem Jugendverband der KPÖ entstanden.